Isabela Vasiliu-Scraba (n. 1951, București) este eseistǎ și istoric al filosofiei. Este membrǎ a Uniunii Scriitorilor, Filiala de Critică, Eseistică și Istorie Literară  din România.

Este autoare a unor volume de filosofie și de istoria ideilor, ea publicând după 1990 peste două sute de studii și articole în țară și în străinătate. A fost influențată de Constantin Noica și de Anton Dumitriu. Alexandru Paleologu i-a „apreciat demersul critic, vioiciunea intelectuală și expresia”.

Biografie 
A făcut studiile liceale la „Spiru Haret” și „Ion Luca Caragiale” din București.

A absolvit Facultatea de Inginerie Chimică din cadrul Institutului Politehnic București, după care a lucrat cinci ani ca ingineră chimistă la un institut de cercetare (I.A.M.N.). În semestrul al doilea din anul universitar 1989-1990 și în semestrul întâi din 1990-1991 a fost profesor invitat la Universitatea din București unde a ținut două cursuri despre Immanuel Kant. În anul 1992-1993 a fost profesor suplinitor de limba germană la Liceul „Lucian Blaga” din București. A participat la seminariile private ținute de Anton Dumitriu la domiciliul său.

Cenzurate de presa comunistă, studiile sale critice asupra filosofiei lui Constantin Noica, Anton Dumitriu, Lucian Blaga, Petru Comarnescu, Platon, Kant, Heidegger și Jaspers au putut fi publicate abia după anul 1990.

Isabela Vasiliu-Scraba a devenit cunoscută în domeniul studiilor platonice cu volumul „Mistica platonica” (1999), precedat de „Atena lui Kefalos” (1997), „Filosofie acroamatică la Platon” (1997) și de „Configurații noetice la Platon și la Eminescu” (1998).

În domeniul istoriei filosofiei i-au fost apreciate cele două volume despre filosoful Nae Ionescu. Primul volum tratează gândirea religioasă a profesorului universitar („Metafizica lui Nae Ionescu, în unica și în dubla ei înfățișare”, 2000), al doilea volum evidențiază răsfrangerile gândirii naeionesciene în creația discipolilor („În labirintul răsfrîngerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Țuțea, Emil Cioran, C-tin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Băncila”, 2000).

Volumul dedicat fenomenologului Alexandru Dragomir, fost elev al lui Nae Ionescu, Mircea Eliade și Mircea Vulcănescu, „Propedeutică la eternitate. Alexandru Dragomir în singurătatea gândului”, 2004, a apărut  la câteva luni după publicarea gândirii lui Dragomir trunchiată și modificată de editori (fără a semnala modificările operate -v. Al. Dragomir, „Crase banaliți metafizice”, Ed. Humanitas, 2004, tradus în franceză: „Banalité metaphysiques”, Vrin, Paris, 2008).

Lucrări

Volume 
 1992, Filosofia lui Noica, între fantasmă și luciditate, ed. Ecodava, Slobozia 
 1993, Inefabila metafizică, Slobozia
 1995, O pseudo-descoperire a unui pseudo-plagiat. Lucrurile și Ideile Platonice, Slobozia, 72p
 1996, Despre Existență, Ființă și Esență, Ed. Mirisa, 192p
 1997, Filosofie Acroamatică la Platon, ed. Star TIPP, Slobozia
 1997, Atena lui Kefalos, ed. Star TIPP, Slobozia
 1998, Configurații noetice la Platon și la Eminescu, Ed. Star-Tipp, Slobozia, 192p
 1999, Mistica Platonică, ed. Star TIPP, Slobozia
 2000, Metafizica lui Nae Ionescu, ed. Star TIPP, Slobozia
 2000, În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Țuțea, Emil Cioran, C-tin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Bancilă, Star TIPP, Slobozia
 2003, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului, ed. Star TIPP, Slobozia
 2004, Propedeutică la eternitate. Alexandru Dragomir în singurătatea gândului, ed. Star TIPP, Slobozia
 2004, Deschiderea cerurilor într-un mit platonic și în „Miorița” / The opening of the skies in a Platonic myth and in „Mioritza” ballad Ed. Star-Tipp, Slobozia, 96 p
 2009, Din discipolii necunoscuți ai lui Heidegger: Constantin Oprișan, postfață la vol.: C. Oprișan, Cărțile spiritului și alte poezii, Ed. Christiana, 2009, pp 81-94.

Opere bilingve și traduceri 
 2002, In the labyrinth of reflections. Nae Ionescu through his disciples: Petre Tutea, Emil Cioran, C-tin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcanescu and Vasile Bancila reprodus pe situl Asymteria din volumul bilingv, Ed. StarTipp, 2002
 2004, The opening of the skies in a platonic myth and in Mioritza ballad în a doua parte a volumului Deschiderea Cerurilor într-un mit platonic și în Miorița, Ed. StarTipp, 2004. 
 1998, Cultural interference in present-day european literature reprodus în Revue Roumaine nr. 360/1998 din vol. Configurații noetice la Platon și la Eminescu, Ed. StarTipp, 1998.

Contribuții la volume colective 
 Dan Iacob, "Sunetul Noica - o antologie de autori, texte și teme legate de viața și opera filosofului român", Ed. Papirus Media, Roman 2019
 "Eminescu, voievodul culturii românești”, Tecuci, Ed. Grapho Press, 2018, pp.69-78.
 Almanah Origini, 2010; 
 Acta Musei Maramorosiensis, 2005;
 Postfață la volumul: Constantin Oprișan, Cărțile spiritului și alte poezii, București, Ed. Christiana, 2009, p. 81-91; 
 Almanah Origini, 2005; 
 Almanah Origini, 2004; 
 Almanah Origini, 2003; 
 Acta Musei Maramorosiensis, 2002; 
 Les interferences des cultures dans la litterature europeenne contemporaine, France, 2000.
 Acta Musei Maramorosiensis, 2007;
 "Wagner și Eminescu, sau, Cearta oamenilor de rând cu spiritele superioare", pp.273-275 și "Teroarea preventivă prin delictul de opinie în doctrina totalitarismului”, pp. 276-277, în vol.„Comunicări științifice” (red. sef Vasile Mărculeț), Catedra de istorie si științe socio-umane, vol.VII, Mediaș, 2008
 Rațiune și credință – Titu Maiorescu și Zorica Lațcu, 2018

Volume online  
 1998, Configurații noetice la Platon și la Eminescu
 2000, Metafizica lui Nae Ionescu, în unica și în dubla ei înfățișare
 2000, In labirintul rasfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii sai: Petre Tutea, Emil Cioran, C-tin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcanescu și Vasile Bancila
 2003, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului
 2004, Propedeutica la eternitate. Alexandru Dragomir în singurătatea gândului

Note 

Eseiști români
Filozofi români în viață
Membri ai Uniunii Scriitorilor din România
Femei din România
Nașteri cu dată necunoscută
Nașteri în 1951